Workin' with The Miles Davis Quintet é um álbum de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1959